San Blas puede referirse a:

Santo
 San Blas de Sebaste, médico, obispo y mártir.

Toponimia

Argentina 
 Bahía San Blas, localidad de la provincia de Buenos Aires.
 San Blas de los Sauces, una localidad de la provincia de La Rioja.

Bolivia 
 San Blas, barrio de la ciudad de Tarija, Bolivia.

España
 Barrio San Blas, localidad del municipio de Cortes de Arenoso, provincia de Castellón.
 San Blas (Guipúzcoa), localidad del municipio de Tolosa, provincia de Guipúzcoa.
 San Blas-Los Coladillos, localidad del municipio de Miraflores de la Sierra, Comunidad de Madrid.
 Ermita de San Blas (El Vellón), localidad del municipio de El Vellón, Comunidad de Madrid.
 San Blas (Las Palmas), localidad del municipio de Santa María de Guía de Gran Canaria, provincia de Las Palmas.
 San Blas (Pontevedra), lugar de la parroquia de Mañufe, concello de Gondomar, provincia de Pontevedra.
 San Blas (Sevilla), localidad del municipio de Mairena del Alcor, provincia de Sevilla.
 San Blas (Teruel), localidad del municipio de Teruel, provincia de Teruel.
 San Blas (Valencia), urbanización del municipio de Carcaixent, provincia de Valencia.
 San Blas (Zamora), localidad del municipio de Viñas, provincia de Zamora.
 San Blas (Alicante), barrio de la ciudad de Alicante.
 Polígono San Blas, barrio de la ciudad de Alicante.
 San Blas-Canillejas, antiguo nombre de un distrito de Madrid.
 EDM San Blas, institución deportiva de Madrid.

México
 San Blas, puerto del estado de Nayarit.

Panamá
 San Blas, antiguo nombre de la comarca de Guna Yala.

Perú
 San Blas, barrio de la ciudad de Cuzco, Perú.

Edificios religiosos
 Capilla de San Blas, capilla en la Catedral de Toledo.

Miscelánea
 Conspiración de San Blas, conspiración política que se produjo durante el reinado de Carlos IV.
 Embalse del Arquillo de San Blas, embalse en el cauce del río Guadalaviar.